Justin Hodgman, född 27 juni 1988, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Örebro HK i SHL. Han har tidigare spelat för Arizona Coyotes i National Hockey League (NHL) och Metallurg Magnitogorsk, Torpedo Nizjnij Novgorod och HK Admiral Vladivostok i Kontinental Hockey League (KHL) och på lägre nivåer för Toronto Marlies, Portland Pirates och Chicago Wolves i American Hockey League (AHL), Pelicans i Liiga, Toledo Walleye och Reading Royals i ECHL, Fort Wayne Komets i International Hockey League (IHL) och Erie Otters i Ontario Hockey League (OHL).

Hodgman blev aldrig draftad av något lag.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Justin Hodgman, Coyotes – Stats – NHL.com
Players: Hodgman Justin – Kontinental Hockey League (KHL)
Justin Hodgman NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Justin Hodgman hockey statistics and profile at hockeydb.com
Justin Hodgman – Player profile at The Hockey News

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Arizona Coyotes
Spelare i Admiral Vladivostok
Spelare i Metallurg Magnitogorsk
Spelare i Torpedo Nizjnij Novgorod
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i Erie Otters
Spelare i Fort Wayne Komets (2012–)
Spelare i Pelicans
Spelare i Reading Royals
Spelare i Portland Pirates
Spelare i Toledo Walleye
Spelare i Toronto Marlies
Spelare i Örebro HK
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Brampton
Födda 1988
Levande personer
Män
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft